Svensson är ett mycket vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Svensson 101 027
 Swenson 333
 Svenson 243
 Swensson 129
 Svenzon 21
 Swenzon 10
 Swänson 11 
 Svenssohn 7
 Svänson 7
 Svänzon 5
 Swenzohn 4
 Swensohn 1
 Svänsson 1
Tillsammans med 35 personer som stavar namnet på annat sätt, blir detta 101 834 personer, vilket ger namnet plats nummer 9 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. 

Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Svens son. Det används ofta för att uttrycka vanlighet, till exempel Medelsvensson.

Personer med efternamnet Svensson eller varianter av detta namn

A
 Agne Svensson (1930–2005), handbollsspelare
 Agnes Svensson 1910–2001), målare och tecknare
 Alf Svensson, flera personer
 Alf Svensson (född 1938), politiker, kristdemokrat
 Alf B. Svensson (född 1943), psykolog, författare och föreläsare
 Alfons Svensson (1907–1960), svärdsslukare och fakir
 Alfred Svensson (1876–1904), friidrottare, kortdistans- och häcklöpare
 Alice Svensson (född 1991), artist, idoldeltagare
 Allan Svensson (född 1951), skådespelare
 Amanda Svensson (född 1987), författare
 Amèlie Svensson (född 1996), hinderlöpare
 Anders Svensson, flera personer
 Anders Svensson (född 1976), fotbollsspelare
 Anders Svensson (bandymålvakt) (född 1975)
 Anders Svensson (bildhuggare) (aktiv på 1680-talet)
 Anders Svensson (diplomat) (1580-talet 1630), spionchef och diplomat
 Anders Svensson (journalist) (född 1951), journalist och redaktör
 Anders Svensson (militär) (född 1965), militär
 Anders Svensson (musiker) (född 1966), folkmusiker på fiol
 Anders Svenson i Bossgården (1824–1897), hemmansägare och politiker
 Anders Svenson i Edum (1837–1930), lantbrukare och politiker
 Anders Swensson i Lösen (1833–1902), hemmansägare och politiker
 Anders Svensson i Ön (1796–1876), bonadsmålare
 Anders Svensson (missionär) (1849–1928), missionär
 Andreas Svensson (1816–1885), lantbrukare och politiker
 Andreas Rothlin Svensson (född 1972), skådespelare
 Anna Svenson (född 1947), arkivarie
 Anna Svensson (konstnär) (född 1967), konstnär, projektledare och pedagog
 Annica Svensson (född 1983), fotbollsspelare
 Ansgarius Svensson (1890–1943), företagare
 Antero Svensson (1892–1946), finländsk militär, generalmajor
 Anton Svensson, fflera personer
 Anton Svensson (1876–1956), lantbrukare och politiker 
 Anton Svensson i Högsjöhult (1859–1933), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Antonius Svensson (1886–1922), målare, tecknare och konsthantverkare
 Arne Svensson (född 1955), forskare, ingenjör
 Aron Svensson (1899–1972), lantbrukare och målare
 Artur Svensson (1901–1984), friidrottare, kort- och medeldistanslöpare
 August Svensson, flera personer
 August Svensson (arkitekt) (1886–1935), arkitekt
 August Svensson (orgelbyggare) (aktiv på 1870- och 1880-talet)
 August Svensson (sångare) (1871–1937), operettsångare (baryton) och skivartist
 Axel Svensson, flera personer
 Axel Svenson (1852–1928), redaktör och författare
 Axel Swensson (1837–1914), valthornist
 Axel Svensson (konstnär) (1895–1979), målare
 Axel B. Svensson (1879–1967), kristen publicist och ledare
 Axel E. Svensson (1899–1991), ombudsman och politiker, socialdemokrat

B
 B. Martin Svensson (född 1978), tonsättare
 Bengt Svensson, flera personer
 Bengt Svenson (född 1953), jurist, rikspolischef
 Bengt Svensson (militär) (född 1958), militär
 Bengt Svensson (professor) (född 1946), professor i socialt arbete
 Bengt Svensson (skulptör) (död omkring 1696), bildsnidare och stenhuggare
 Bengt E. Y. Svensson (född 1935), professor i teoretisk högenergifysik
 Bernhard Svensson (1879–1965), matematiker
 Berta Svensson-Piehl (1892–1963), målare, tecknare, grafiker och bokkonstnär
 Berta Maria Svensson (1909–1966), målare
 Bertha Svensson (född 1927), kristen sångerska
 Bertil Svensson, flera personer
 Bertil Svensson (född 1933), TV-producent och programledare
 Bertil Svensson (målare) (1916–1993)
 Bertil Svensson (konstnär) (1924–2012)
 Bertil Svensson (skulptör) (1929–2012)
 Bertil Herlow Svensson (1929–2012), skulptör
 Bina Svensson (1831–1921), tecknare och målare
 Birger Svensson (1883–1944), företagare, cykeltillverkare
 Birgitta Svensson (född 1945), spelfilmsregissör och dokumentarfilmare
 Birgitta Svensson (etnolog) (född 1948)
 Björn Svensson, flera personer
 Björn Svensson (militär) (1944–2007), militär
 Björn Svensson (ishockeyspelare) (född 1986), ishockeyspelare
 Bo Svensson, flera personer
 Bo Svenson (född 1941), skådespelare, verksam i USA
 Bo Swenson (1932–2022), målare och grafiker
 Bo Svensson (justitieråd) (född 1940), ordförande i Högsta domstolen
 Bo Svensson (militär) (1937–2013), överste av första graden
 Bo Svensson (statsvetare) (född 1960), docent
 Bosse Svensson (född 1960), tidningsman, företagsledare och politiker, centerpartist
 Britta Svensson (född 1955), journalist, författare och föreläsare
 Broder Svensson (död 1436), halländsk riddare
 Börje Svensson, flera personer
 Börje Svensson (konstnär) (född 1938), målare och gravör
 Börje Svensson (psykoterapeut) (född 1942), psykoterapeut

C
 Carin Swensson (1905–1990), skådespelare och sångerska
 Calle Svensson (född 1987), fotbollsspelare
 Carl Svensson, flera personer
 Carl Svensson (1879–1938), ämbetsman, statsråd, politiker, socialdemokrat
 Carl Svensson (regissör), filmregissör och -producent
 Carl Alfred Svensson (1861–1925), ombudsman, politiker, socialdemokrat
 Carl Oskar Svensson (1876–1965), möbelsnickare och skulptör
 Carl-Erik Svensson (1891–1978), gymnast
 Carl-Erik Svensson (hembygdsman) (1919–2009), landstingspolitiker och hembygdsman
 Carl Otto Svensson (1890–1977), konstnär och konservator
 Carl-Otto Svensson (1883–1958), bokhandlare, skulptör och akvarellist
 Carl P. Svensson (1835–1911), möbelsnickare
 Carl Walerius Svensson (1867–1927), snickare, fotograf och målare
 Charles Swenson, amerikansk producent och regissör av animerad film
 Charlotte Svensson (född 1962), ämbetsman och politiker, socialdemokrat
 Charlotte Svensson (affärsutvecklare) (född 1967)
 Christer Svensson, flera personer
 Christer Svensson (ingenjör) (född 1941), ingenjör och teknisk forskare
 Christer Svensson (militär) (1950–2023), överste
 Christer Gustaf Svensson (1950–1978), känd som Stoffe i Modsfilmerna
 Christian Svensson (född 1969), musikproducent och låtskrivare
 Christian Fredrik Svensson (1834–1909), marinmålare
 Christoffer Svensson (född 1983), skådespelare
 Conny Svensson (född 1940), litteraturvetare

D
 Daniel Svensson, flera personer
 Daniel Svensson (artist) (född 1977), artist och trumslagare
 Daniel Svensson (fotbollsspelare) (född 1983)
 Daniel Svensson (handbollsspelare) (född 1985)
 Daniela Svensson (född 1972), skådespelare
 David Svensson, flera personer
 David Svensson (fotbollsspelare född 1984)
 David Svensson (fotbollsspelare född 1993)
 David Svensson (författare) (aktiv 1648), juridisk författare
 David Svensson (konstnär) (född 1973)
 David Svensson (socialdemokrat) (född 1980)
 David F. Swenson (1876–1940), svenskamerikansk filosof
 Dick Svensson (1936–2009), politiker, socialdemokrat
 Doris Svensson (1947–2023), sångerska

E
 Edgar Swenson (1893–1972), svenskamerikansk tjänsteman och journalist
 Eddie Svensson (född 1981), brottare
 Edward Svensson (1838–1900), militär och politiker
 Egbert Swensson (född 1956), österrikisk seglare
 Egon Svensson (1913–1995), brottare
 Einar Svensson, flera personer
 Einar Svensson (präst) (1903–1984)
 Einar "Stor-Klas" Svensson (1894–1959), bandy-, ishockey- och fotbollsspelare, tränare
 Einar G. Svensson (1884–1971), kompositör
 Eli Svänsson (1865–1933), folkskoleinspektör och politiker, socialdemokrat
 Elin Svensson (1860–1947), skådespelare och teaterpedagog
 Elin Svensson (politiker) (1909–1972), socialdemokrat
 Elin Karolina Svensson (1879–1960), missionär i Östturkestan, Kina
 Elinor Svensson, komiker, radioprogramledare och musiker
 Elis Svensson (1880–1964), slussvakt, målare och träsnidare
 Eliza Svensson (1912–1990), målare, tecknare och grafiker
 Elsa Svensson (1906–1992), friidrottare, kastare
 Elsa Svensson (konstnär) (1908–1997), målare och tecknare
 Emil Svensson (född 1940), sjömilitär
 Emil Svensson (höjdhoppare) (född 1989)
 Emma Svensson (född 1983), fotograf och entreprenör
 Emma Hawia Svensson
 Erik Svensson, flera personer
 Eric Svensson (1924–2010), teckningslärare, målare, tecknare och grafiker
 Eric Julius Svensson (1920–1995), konstnär
 Erik Svensson (biolog) (född 1967), professor
 Erik Svensson (biskop) (1470-talet–1530-talet), biskop i Åbo stift
 Erik Svensson (fotbollsspelare) (1903–1942)
 Erik Svensson (journalist) (1916–1981),  hyresgästordförande
 Erik Svensson (konstnär) (1922–2004), målare
 Erik Svensson i Lindome (1737–1817), riksdagsman
 Erik Svensson i Restad (1768–1843), politiker i bondeståndet
 Erik Svensson i Västerås (verksam 1968–1970), svensk socialdemokratisk politiker
 Erik ”Spänst” Svensson (1903–1986), friidrottare, hoppare
 Ernst Svenson (1890–1975), svensk-norsk urmakare, motståndsman
 Esbjörn Svensson (1964–2008), jazzpianist och kompositör
 Eva Svensson (född 1987), orienterare
 Eva-Britt Svensson (född 1946), politiker, vänsterpartist
 Evert Svensson (född 1925), politiker, socialdemokrat, aktiv i broderskapsrörelsen
 Ewan Svensson (född 1950), jazzgitarrist

F
 Felix Svensson (född 1997), löpare
 Folke Svensson (1904–1973), skulptör
 Fredrik Svensson, flera personer
 Fredrik Svensson (artist) (född 1990)
 Fredrik Svensson (företagare) (född 1961)
 Fredrik Svensson (ishockeyspelare) (född 1975)
 Fredrik Svensson (styrkelyftare) (född 1979)
 Fredrik Andreas Svensson
 Frey Svenson (1866–1927), läkare, professor i psykiatri
 Frida Svensson, flera personer
 Frida Svensson (roddare) (född 1981)
 Frida Svensson (textilkonstnär) (1892–1986)
 Frithjof Svensson (1896–1961), brottare
 Fritiof Swensson (1889–1974), konstnär

G
 Gary Svensson (född 1961), konstvetare
 Georg Svensson (1904–1998), förlagsman, redaktör och författare
 Gottfrid Svensson (1889–1956), brottare
 Gottfrida Swenson (1882–?), målare
 Gudmund Swenson, handlare, gravör
 Gun Svensson (född 1937), bloggare och piratpartist
 Gunilla Svensson (född 1956), arkitekt
 Gunnar Svensson, flera personer
 Gunnar Svenson (1892–1977), konstnär, professor
 Gunnar Svensson (1920–1995), jazzmusiker, kompositör, sångare, känd som "Helmer Bryd"
 Gunnar Svensson (1906–1988), målare
 Gunnar Svensson (ishockeyspelare och ishockeytränare) (1956–2020), senare spelaragent
 Gunnar Svensson (socialdemokrat) (född 1932), politiker
 Gustaf Svensson, flera betydelser
 Gustaf Svensson (1893–1957), konstnär
 Gustaf Svensson (politiker) (1840–1920), folkskollärare och politiker
 Gustaf Svensson (seglare) (1882–1950)
 Gustaf Svensson (smed) (1856–1943)
 Gustaf Svensson i Tomelilla (1865–1956), veterinär och politiker, liberal
 Gustaf Svensson i Vä (1901–1997), politiker, centerpartist
 Gustav Svensson (fotbollsspelare) (född 1987)
 Gustav Svensson (1950–1978), känd som Stoffe
 Gärda Svensson (1895–1985), politiker, bondeförbundare
 Göran Svensson (1959–1995), friidrottare, diskuskastare
 Gösta Svensson (1904–1948), fotbollsspelare
 Gösta Svensson (1929–2018), friidrottare, höjdhoppare
 Gösta Svensson (båtbyggare) (aktiv omkring 1938)
 Göte Svenson (1924–2013), ämbetsman, landshövding, ambassadör
 Göthe Wilhelm Svenson (1828–1906), fartygskonstruktör

H
 Hakon Swenson (1883–1960), livsmedelsgrossist
 Hampus Svensson (född 1998)
 Hannah Svensson (född 1986)
 Hans Svensson (född 1955), roddare
 Harald Svensson, flera personer
 Harald Svensson (pianist) (född 1954), pianist och kompositör
 Harald Svensson (skådespelare) (1897–1972), operettsångare och skådespelare
 Harry Svensson (1924–2006)
 Hasse Svensson (musiker) (1943–2013), dansbandsmusiker, basist
 Helen Svensson (född 1945), finländsk litteraturvetare och förläggare
 Helge Vilhelm Svensson (1888–1958)
 Henning Svensson (1891–1979), fotbollsspelare och tränare
 Henrik Svensson (född 1975), låtskrivare, producent, trummis och gitarrist
 Henrik Svensson (travtränare) (född 1976)
 Herta Svensson (1886–1981), lärare, hemgårdsföreståndare, personalkonsulent
 Hilding Svensson (1890–1946), arkeolog, lärare och godtemplare
 Hjalmar Svensson (1881–1966), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Hugo Swensson (1879–1957), lärare och författare
 Håkan Svensson, flera personer
 Håkan Svensson (fotbollsspelare) (född 1970), fotbollsspelare och tränare
 Håkan Svensson (journalist) (född 1958), radiojournalist 
 Håkon Svenson (född 1943), skådespelare, teaterpedagog och teaterregissör

I
 Inez Svensson (1932–2005), textilkonstnär
 Inga Swenson (född 1932), amerikansk skådespelare
 Ingemar Svensson, flera personer
 Ingemar Svensson (konstnär) (1933–2022), skulptör
 Ingemar Svensson (museiman) (1936–2006)
 Ingemar Svensson (roddare) (1929–2004)
 Inger Svensson (1945–1996), präst
 Ingvar Svensson (född 1944), politiker, kristendemokrat
 Isak Svensson (1864–1932), lantbrukare och politiker, liberal
 Ivan Svensson (1858–1918), disponent och politiker
 Ivar Svensson, flera personer
 Ivar Svensson (fotbollsspelare) (1893–1934), fotbollsspelare
 Ivar Svensson (konstnär) (1911–1968)
 Ivar Svensson (läkare) (1839–1912), kirurg

J
 J.V. Svenson (Johan Viktor, Johan tilltalsnamn 1863–1938), uppfinnare och industriman
 Jakob Svensson (nationalekonom) (född 1965)
 Jakob Magnus Svensson (1825–1908), lantbrukare och politiker
 Jan Erik Svensson (född 1952), låtskrivare, sångare och gitarrist
 Janne Svensson (född 1956), fotbollsspelare
 Jerker Svensson (1897–1956), förbundsordförande, politiker, socialdemokrat
 Jerry Svensson, (född 1942), politiker
 Jesper Svensson (född 1995), bowlare
 Jesper Svensson (fotbollsspelare) (född 1990)
 Jessica Svensson (född 1981), fotbollsspelare
 Jill Svensson (född 1995), sångerska
 Joel Svensson (konstnär) (född 1950), konstnär, läkare
 Johan Svensson, flera personer
 Johan Svensson, senare Dalén (född 1974), journalist och näringsorganisationsledare
 Johan Svensson (militär) (född 1962)
 Johan Svensson (fotbollsspelare) (född 1981)
 Johan Svensson (friidrottare) (född 1989), medeldistanslöpare
 Johan Svensson (skådespelare) (född 1975)
 Johan Gustaf Svensson i Betingetorp (1864–1948), hemmansägare och politiker, högerman
 Johannes Svensson (1856–1928). metallarbetare, politiker, liberal 
 John Svenson (1860–1934), apotekare
 Jon Svensson (eller Jonas) (1788–1852), väckelsepredikant
 Jonas Svensson, flera personer
 Jonas Svenson (1764–1841), ämbetsman
 Jonas Svensson (bandyspelare) (född 1983)
 Jonas Svensson (fotbollsspelare) (född 1993), norsk fotbollsspelare
 Jonas Svensson (tennisspelare) (född 1966), tennisspelare
 Josef Svensson, flera personer
 Josef Svensson (friidrottare) (1899–1944), friidrottare, tresteg
 Josef Svensson (veterinär) (1852–1913)
 Julia Svensson (född 1978), journalist
 Julius Svensson (1920–1995), målare, tecknare och grafiker
 Jörgen Svensson (född 1958), konstnär
 Jörn Svensson (1936–2021), författare och politiker, vänsterpartist

K
 K.G. Svensson (1928–2016), chefsåklagare
 Kaleb Swensson-Tollin (1868–1952), ledare för Svenska Frälsningsarmén
 Kalle Svensson (1925–2000), fotbollsmålvakt 
 Karin Svensson Smith (född 1956), politiker, miljöpartist
 Karl Svensson, flera personer
 Karl Svensson (född 1984), fotbollsspelare
 Karl Svensson (konstnär) (1878–1907), målare
 Karl Swenson (1908–1978), amerikansk skådespelare
 Karl Alfred Svensson (1891–1978), författare, översättare och bibliotekarie
 Karl Erik Svensson (född 1940), dragspelare
 Karl Gunnar Svensson (1913–1966), målare och tecknare
 Karl-Erik Svensson (1927–2002), skådespelare, inspelningsledare, inspicient
 Karl-Gösta Svenson (född 1938), politiker, moderat
 Karl-Johan Svensson (1887–1964), gymnast
 Kenth "Swiss" Svensson (född 1956), ishockeymålvakt
 Kjell Svensson, flera personer
 Kjell Svensson (ishockeyspelare) (född 1938), ishockeymålvakt och tränare
 Kjell Svensson (militär) (1938–2016), militär
 Klara Svensson (född 1987), boxare
 Knut Svensson (löjtnant) (1863–1898), militär i Kongostaten
 Krister Svensson (1762–1839), eremit
 Kristian Svensson (född 1981), handbollsspelare
 Kristina Svensson (född 1940), politiker, socialdemokrat
 Kristina Svensson (författare) (född 1971), författare och vetenskapskommunikatör
 Kristoffer Svensson (född 1981), komiker och programledare
 Kurt Svensson (1927–2016), fotbollsspelare
 Kurt Svensson (född 1953), ingenjör, informationsdirektör, hovmarskalk

L
 Lars Svensson, flera personer
 Lars Svensson (ishockeymålvakt) (1926–1999)
 Lars Svensson (politiker) (1925–2002), politiker, socialdemokrat
 Lars Svensson (tidningsdirektör) (född 1952)
 Lars Svenson (läkare) (1898–1960), svensk öronläkare
 Lars "Brolla" Svensson, fotbollstränare
 Lars E.O. Svensson (född 1947), riksbankschef
 Lars Johan Svensson (1823–1914), lantbrukare och politiker
 Lars-Håkan Svensson (född 1944), poet, litteraturvetare, översättare, litteraturkritiker
 Lasse Svensson (född 1947), trummis och musikproducent
 Lasse Svensson (pastor) (född 1971), kyrkoledare i Equmeniakyrkan
 Lennart Svensson, flera personer
 Lennart Svensson (filmregissör) (född 1946), producent, manusförfattare, skådespelare
 Lennart Svensson (fotbollsspelare) (född 1934)
 Lennart Svensson (journalist) (1924–2020)
 Lennart Svensson (mångkampare) (aktiv 1950)
 Lennart Svensson (militär) (född 1954)
 Lennart R. Svensson (född 1952), skådespelare
 Lola Svensson (1912–1998), dragspelare
 Lorentz Svensson Sparrgren (1763–1828), målare
 Lucas Svensson (född 1973), dramatiker och översättare

M
 Madelein Svensson (född 1969), friidrottare, gångare
 Magnus Svensson, flera personer
 Magnus Svensson (fotbollsspelare) (född 1969)
 Magnus Svensson (innebandyspelare) (född 1983)
 Magnus Svensson (ishockeyspelare) (född 1963)
 Magnus Svensson (politiker) (1821–1901), lantbrukare och politiker
 Malin Svensson (född 1972), politiker, centerpartist
 Malin Svensson (friidrottare) (född 1978), mångkampare
 Marcus Svensson, flera personer
 Marcus Svensson (musiker) (född 1973), musiker, nyckelharpist
 Marcus Svensson (sportskytt) (född 1990)
 Margareta Svensson, Hollywoodfru
 Maria Svensson (född 1991), fotbollsspelare
 Marie Svensson (född 1967), bordtennisspelare
 Markus Svensson (född 1984), ishockeymålvakt
 Martin Svensson, flera personer
 Martin Svensson (artist) (född 1978), författare, journalist, sångare, kompositör
 Martin Svensson (kampsportare) (född 1985)
 Martin Svensson (komiker) (född 1961)
 Martin Svensson i Kompersmåla (1871–1959), politiker, högerman
 Mathias Svensson (född 1974), fotbollsspelare, sportchef
 Mats Svensson (född 1971), fotbollsspelare
 Mats Svensson (simmare) (född 1943)
 Mattias Svensson (född 1972), författare och debattör
 Max Svensson (1919–2006), möbelsnickare och folkmusiker
 Max Svensson (fotbollsspelare) (född 1998)
 Michael Svensson (född 1975), fotbollsspelare
 Michael Svensson (politiker) (född 1957), politiker, moderat
 Mikael Svensson (född 1965), friidrottare, medeldistans
 Mårten Svensson (1831–1898), tjänsteman och kommunalpolitiker
 Mårten Svensson (silversmed) (andra hälften av 1600-talet)
 Märta Svensson (född 1959), gospelsångare

N
 Niklas Svensson (född 1973), journalist
 Nils Svensson, flera personer
 Nils Svensson (bonadsmålare)
 Nils Svensson (sakförare) (1862–1935), sakförare och kommunalpolitiker
 Nils Svensson (skeppsbyggare) (1909–2001)
 Nils Svensson i Björkeryd (aktiv 1850–1866), politiker i bondeståndet
 Nils Svensson i Håslöv (1741–1815), politiker i bondeståndet
 Nils Svensson i Långelanda (1861–1944), hemmansägare och politiker, högerman
 Nils Svensson i Malmberget (1884–1939), gruvarbetare och politiker, socialdemokrat
 Nils Svensson i Olseröd (1844–1918), hemmansägare och politiker
 Nils Gunnar Svensson (född 1935), bokhållare, författare och tecknare
 Nils T. Svensson (född 1940), politiker, socialdemokrat
 Nils-David Svensson

O
 Ola Svensson, flera personer
 Ola Svensson (artist) (född 1986), artist och låtskrivare
 Ola Svensson (fotbollsspelare född 1980)
 Ola Svensson (fotbollsspelare) (född 1964)
 Ola S. Svensson (1963–1995), studentpolitiker, socialdemokrat
 Olla Svensson
 Olle Svensson (1904–1972), författare
 Olle Svensson (politiker) (1925–1994), chefredaktör och politiker, socialdemokrat
 Olof Swensson
 Oscar Svensson, flera personer
 Oscar Svensson (präst)
 Oscar Svensson (stuckatör)
 Oscar Svensson (konservator)
 Oskar Svensson (född 1995), längdskidåkare
 Otto Svensson (1857–1931), lantbrukare och politiker
 Ove Svenson
 Ove Svensson (1932–2004), filmvetare, kultur- och pressråd

P
 Palle Svensson
 Patric Svensson (född 1970), kommunalpolitiker, folkpartist
 Patrik Svensson, flera personer
 Patrik Svensson (fotbollsspelare)
 Patrik Svensson (politiker) (1895–1960), socialdemokrat
 Patrik Svensson (professor) (född 1970), professor i humaniora och informationsteknik
 Paul Svensson (född 1974), TV-kock, krögare och kokboksförfattare
 Peder Svensson (1520-talet), ämbetsman
 Per eller Pelle Svensson, flera personer
 Pehr Svensson (1856–1937), lantbrukare och politiker
 Pelle Svensson (1943–2020), advokat och brottare
 Pelle Svensson (ishockeyspelare) (född 1970)
 Per Svensson (bonadsmålare)
 Per Svenson (författare)
 Per Svensson (grafiker) (född 1935), konstnär
 Per Svensson (journalist) (född 1956), journalist och författare
 Per Svensson (militär)
 Per Svensson (musiker) (född 1965), ljud- och bildkonstnär
 Per Svensson (målare)
 Per Svensson (politiker) (1896–1977), lantbrukare och politiker, centerpartist
 Per Svensson (skådespelare) (född 1965)
 Per-Olof Svensson (född 1942), politiker, socialdemokrat
 Peter Svensson, flera personer
 Peter Svensson (musiker) (född 1974), musiker och komponist
 Peter Svensson (politiker) (1826–1902), hemmansägare och politiker
 Peter Reinhold Svensson
 Pål Svensson (född 1950), skulptör
 Pär Svensson

R
 Ragnar Svensson, flera personer
 Ragnar Svensson (brottare) (född 1934)
 Ragnar Svensson (konstnär)
 Ragnar Ossian Swensson (1882–1959), arkitekt och seglare
 Rebecka Svensson (1879–1954), aktiv inom nykterhets- och arbetarrörelsen
 Reinhold Svensson (1919–1968), jazzpianist, kompositör och arrangör
 Rikard Svensson (1900–1996), byggnadssnickare och politiker, socialdemokrat
 Rikard Svensson (skådespelare)
 Robert Svensson (född 1976), beachvolleybollspelare
 Robert Swenson (1957–1997), amerikansk fribrottare, stuntman och skådespelare
 Roland Svensson, flera personer
 Roland Svensson (astronom) (1950–2003), professor i astrofysik
 Roland Svensson (konstnär) (1910–2003), författare och konstnär
 Ronny Svensson (född 1960), journalist
 Rosa Svensson (1903–1998), kontorist och politiker, socialdemokrat
 Ruben Svensson (född 1953), fotbollsspelare
 Rudolf Svensson (1899–1978), brottare
 Rune Svensson
 Ruth Svensson

S
 S.A.G. Swenson
 Sara Svensson (född 1977), "barnflickan" i Knutby
 Sara Svensson (konstnär)
 Seth Svensson
 Sigfrid Svensson
 Sigfrid Svensson (silhuettklippare)
 Sigge Swensson
 Signe Swensson
 Sigurd Svensson (1912–1969), ryttare
 Simon Svensson, flera personer
 Simon Svensson (byggnadsingenjör) (1888–1974), byggnadsingenjör och arkitekt
 Simon Svensson (komiker) (född 1976)
 Simon Svensson (konstnär)
 Siv-Inger Svensson (född 1953), schlagersångerska
 Sixten Svensson (född 1940), journalist, fotograf, TV-producent och författare
 Sjul Svensson
 Sofia Svensson (1873–1923), lärare och politiker, kommunist
 Solveig Svensson (född 1935), sångerska
 Sonja Svensson (född 1943), litteraturvetare
 Stefan Svensson, kommunalråd i Partille, moderat 
 Sten Svensson (1937–2023), informationschef och politiker, moderat
 Sten Svensson (lärare) (född 1948), lärare och debattör
 Stig Svensson (1914–2004), fotbollsledare
 Stig-Anders Svensson
 Stina Svensson, flera personer
 Stina Svensson (politiker) (född 1970), politiker, talesperson för feministiskt initiativ
 Stina Svensson (långdistanslöpare) (född 1973), ultramaratonlöpare
 Sture Svensson, flera personer
 Sture Svenson (1913–1976), konstnär
 Sture Svensson (skulptör) (1895–1969)
 Sture Svensson (industriman) (1916–2005)
 Sune Svensson
 Suzanne Svensson (född 1958), politiker, socialdemokrat
 Svante Svenson (1848–1916), byggmästare
 Svante Swenson (1816–1896), svenskamerikansk affärsman och emigrantpionjär
 Sven Svensson, flera personer
 Sven Svensson (journalist) (1926–2015)
 Sven Svensson (konstnär) (1906–1999)
 Sven Svensson (kyrkomålare)
 Sven Svensson (målare)
 Sven Svensson (politiker) (1904–1991), hemmansägare och politiker, högerman
 Sven August Svensson
 Sven E. Svensson (1899–1960), musikforskare, klarinettist och director musices
 Sven G. Svenson (1919–1997), historiker, bankman och författare
 Sven Åke Svenson
 Sven-Bertil Svensson (född 1937), konstnär
 Sven-Ove Svensson (1922–1986), fotbollsspelare
 Sverker Svensson (född 1950), friidrottare, medeldistans

T
 Therese Svensson, flera personer
 Therése Svensson (född 1983), racerförare
 Thérèse Svensson (född 1978), skådespelare
 Thommy Svensson
 Thorsten Svensson (1901–1954), fotbollsspelare
 Thure Svensson
 Tina Svensson (född 1966), norsk fotbollsspelare
 Tom Svensson (född 1965), dansk-svensk fotograf
 Tomas Svensson, flera personer
 Tommy Svensson (fotbollstränare) (född 1945), spelare och tränare
 Tomas Svensson (handbollsspelare) (född 1968), handbollsmålvakt
 Tomas Svensson (nationalekonom)
 Tommy Svensson (född 1945), fotbollsspelare och tränare
 Tore Svensson (1927–2002), fotbollsmålvakt
 Torsten Svensson, flera personer
 Torsten Swensson
 Torsten Svensson (diplomat) (1925–2012)
 Torsten Svensson (radioman) (1895–1980), barnradiopionjär
 Torsten Svensson (ämbetsman)

U
 Ulf Svensson (1930–2023), entreprenör och djurparkschef
 Ulla-Britt Svensson (född 1935), sångerska
 Uno Svensson (1929–2012), målare och grafiker
 Urban Svensson (född 1960), politiker och motorcykelman, kristdemokrat

V
 Valborg Svensson (1904–1967), skådespelare
 Valborg Svensson (politiker)
 Veronika Svensson (född 1986), fotbollsspelare
 Victoria Sandell Svensson (född 1977), fotbollsspelare
 Viktor Svensson (född 1990), fotbollsspelare

W
 Waldemar Svensson (1897–1984), agronom och politiker, folkpartist
 Wiking Svensson (1915–1979), konstnär
 Wilgot Svensson (1903–1975), målare
 Wilhelm Svenson (1803–1876), skådespelare
 Wilhelmina Svensson (1861–1890), missionär

Å
 Åke Svensson, flera personer
 Åke Svensson (1753–1788), bonde och sektledare för Åkianerna.
 Åke Svenson (född 1953), friidrottare
 Åke Svensson (författare) (född 1941)
 Åke Svensson (företagsledare) (född 1952)
 Åke Svensson (skådespelare) (1899–1970)
 Åsa Svensson (född 1975), tennisspelare
 Åsa Svensson (trav)

Se även 
 Svensson, Svensson, TV-serie
 Suenson

Källor 

Sonnamn
Svenska efternamn